Третий этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в словенской Поклюке со среды 12 декабря по воскресенье 16 декабря 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

События IBU

Таблица призовых мест 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 13 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Яков Фак, Мартен Фуркад, Тим Бёрк, Владимир Илиев, Евгений Устюгов, Ондржей Моравец, Симон Шемпп, Марио Дольдер, Владимир Чепелин,  и Лукаш Щурек не допустили ни одного промаха.
  не допустил ни одного промаха, но финишировал только 76.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 14 декабря 2012 года.

* Ирис Вальдхубер в межсезонье вышла замуж и теперь выступает под фамилией Швабль.

Некоторые факты 
 Габриэла Соукалова, Надежда Скардино, Мари Дорен-Абер, Вероника Виткова, Екатерина Глазырина, Розанна Кроуфорд, Франциска Хильдебранд, Карин Оберхофер, Ирис Швабль, , Луминица Пишкоран, Ния Димитрова и Ирина Кривко не допустили ни одного промаха.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 15 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Симон Шемпп единственный не допустил ни одного промаха.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 15 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Габриэла Соукалова, Елена Пидгрушная, Вероника Виткова и Ольга Зайцева не допустили ни одного промаха.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 16 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Андреас Бирнбахер победитель малого Кубка мира по биатлону в гонках с общего старта 2011/12 единственный не допустил ни одного промаха.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 16 декабря 2012 года.

* Дарья Домрачева победительница малого Кубка мира по биатлону в гонках с общего старта 2011/12.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после третьего этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

3-й этап